Липинська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Липинська сільська рада — Волинська область, Луцький район
 Липинська сільська рада — Житомирська область, Городницький район